

Toponyme 
 Prat-Bonrepaux, commune de France située en Ariège ;

Patronyme 

 Augustin Bonrepaux homme politique français.
 Jean-Philippe Bonrepaux joueur français de rugby à XV.